Паулі Вольфганг Ернст,  (1900—1958) — австрійський та швейцарський фізик-теоретик, нобелівський лауреат.
 Паулі Жегота Ігнацій,  (1814—1895) — польський фольклорист, етнограф і історіограф; дослідник польського та українського фольклору.